Rawhide (deutsch „Rohleder“) steht für:

 Rawhide (Kalifornien), Ort im Placer County
 Rawhide (Nevada), Ort im Mineral County
 die Entwicklerversion von Fedora, siehe Fedora (Linux-Distribution) #Entwicklungs-Versionen
 Tarnname des Secret Service für den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan

Film und Fernsehen:
 Rawhide (1926), US-Western-Stummfilm von Richard Thorpe
 Rawhide (1938), US-Western-Spielfilm von Ray Taylor
 Originaltitel von Zwei in der Falle, US-Western-Spielfilm von Henry Hathaway (1951)
 Originaltitel der Fernsehserie Tausend Meilen Staub mit Clint Eastwood (1959–1966)
 Rawhide (Lied), Titelsong der Fernsehserie von Frankie Laine